Die World Series 1979 war die 76. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Baltimore Orioles, und der Champion der National League, die Pittsburgh Pirates, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 10. Oktober und endete am 17. Oktober 1979. Sieger nach sieben Spielen wurden die Pittsburgh Pirates mit 4:3, die damit ihre fünfte World Series gewinnen konnten.

Als MVP der Serie wurde Pittsburghs First Baseman Darrell Porter ausgezeichnet. Er ist damit mit damals 39 Jahren der älteste Spieler, der zum MVP der World Series gewählt wurde.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Mittwoch, 10. Oktober 1979 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 2 
Donnerstag, 11. Oktober 1979 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 3 
Freitag, 12. Oktober 1979 im Three Rivers Stadium in Pittsburgh, Pennsylvania

Spiel 4 
Samstag, 13. Oktober 1979 im Three Rivers Stadium in Pittsburgh, Pennsylvania

Spiel 5 
Sonntag, 14. Oktober 1979 im Three Rivers Stadium in Pittsburgh, Pennsylvania

Spiel 6 
Dienstag, 16. Oktober 1979 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 7 
Mittwoch, 17. Oktober 1979 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Weblinks 
 Die World Series 1979 auf mlb.com
 Die World Series 1979 bei baseball-reference
 Die World Series 1979 bei baseball-almanac

1979
Baseball 1979
Sportveranstaltung in Baltimore
Sportveranstaltung in Pittsburgh
Baltimore Orioles
Pittsburgh Pirates